Doretta steht für: 
 Doretta (Hausgans)
 Doretta (Vorname)